Аспа:

 Фамилия
 Аспа, Марио (1795—1868) — итальянский композитор и музыкальный педагог, ученик Николо Дзингарелли, автор 42 опер.
 Техника
 «» — автомобиль, выпускавшийся в Чехии в 1924—1925 годах.
 Топоним
 Аспа — муниципалитет в провинции Льейда в составе автономного сообщества Каталония (Испания).
 Аспа — река в Пермском крае России.
 Аспа — село в Уинском районе Пермского края, административный центр одноимённого сельского поселения.